CPEOM est une abréviation, un sigle ou un code qui fait référence à :
Cours préparatoire des élèves officiers de marine
Centre parachutiste d'entraînement aux opérations maritimes